Deux Steve Jackson officient dans le domaine du jeu de rôle :
 Steve Jackson (1951-) (Royaume-Uni), le fondateur de Games Workshop et auteur de livres-jeux Défis fantastiques ;
 Steve Jackson (1953-) (États-Unis), le fondateur de Steve Jackson Games.

Il est fréquent que les deux Steve Jackson soient confondus. Pour ne rien simplifier, il faut dire que Steve Jackson (l'Américain) a signé trois livres-jeu de la collection Défis fantastiques dirigée par Steve Jackson (le Britannique) pour laquelle il a lui aussi écrit. Les livres de la série écrits par l'un ou l'autre étaient invariablement signés « Steve Jackson » sans faire la moindre distinction.

Dans la communauté des fans de livres-jeu, ils sont donc généralement surnommés « Steve Jackson UK » et « Steve Jackson US ».